Jeunes Filles en uniforme (Mädchen in Uniform)  est un film de Leontine Sagan, sorti en 1931 ;
 Jeunes Filles en uniforme (Mädchen in Uniform)  est un film de Géza von Radványi, avec Romy Schneider, sorti en 1958;
 Jeunes Filles en uniforme (Women's Barracks) est un livre de Tereska Torrès, précurseur la littérature lesbienne, sorti aux États-Unis en 1950 et en France en 2008.

Références